Carefree steht für:

 Carefree (Arizona), US-amerikanischer Ort im Maricopa County
 Carefree, Originaltitel des US-amerikanischen Filmmusicals Sorgenfrei durch Dr. Flagg – Carefree (1938)
 Carefree (Hygieneartikel), Hygieneartikel von Johnson & Johnson GmbH